Виверо ():

 Виверо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго.
  — риа в Бискайском заливе, расположена севернее одноимённого города.
  — кратер на Марсе, назван в честь одноимённого города в Испании.
  — дворец, построен в стиле ренессанс, находится в городе Вальядолид.
 Виверо — фамилия. Известные носители:
  (1951) — колумбийский художник и скульптор.
  (1991) — аргентинская модель.